Равенсбург:

 Равенсбург — город в Германии.
 Равенсбург — коммуна в Германии.